Thomas Cromwell kan syfta på bland andra:

 Thomas Cromwell, 1:e earl av Essex (1485–1540)
 Thomas Cromwell, 1:e earl av Ardglass (1594–1653)
 Thomas Cromwell, 3:e earl av Ardglass (1653–1682)